Collie kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Collie, Western Australia, 
 Collie, New South Wales, Warren Shire, 
 Collie Shire, Western Australia, 
 Collie (flygplats), Western Australia,

Hundraser 
Vallhundar med ursprung i Storbritannien. Namnet collie anses vara härlett ur engelska coal (kol), syftande på färgen; antingen svart eller sotad.

 bearded collie
 border collie
 collie
 "dvärgcollie", se shetland sheepdog

Noter